Die Dreiband-Europameisterschaft 2023 ist ein Turnier in der Karambolagevariante Dreiband. Sie findet vom 13. bis 15. April 2023 in Antalya in der Türkei statt. Seit dem ersten Turnier 1932 ist es die 75. Auflage. In der Türkei ist es die sechste Dreiband-Europameisterschaft.

Modus 
Die 16 Topplatzierten der Europarangliste ziehen automatisch in die Endrunde ein. Die weiteren 48 Platzierten spielen in 16 Gruppen zu je drei Spielern. Die Gruppenersten ziehen in die Endrunde der besten 32 ein. Gespielt wird nach den Regeln  der CEB. In der Gruppenphase wird auf 40 Punkte mit Nachstoß, in der Endrunde auf 50 ohne Nachstoß gespielt. Während des gesamten Turniers gibt es eine Shot clock von 40 Sekunden mit der Möglichkeit von zwei Verlängerungen je Spiel während der Qualifikation und der Finalrunde.

Preisgelder und Ranglistenpunkte

Gesetzte Spieler 

Die ersten 16 Spieler der Europarangliste nehmen automatisch am Turnier in der K.-o.-Runde teil. Die ersten vier der Europarangliste werden an den Position 1, 16, 9 und 8 gesetzt.

  Daniel Sánchez (Titelverteidiger)
  Dick Jaspers
  Torbjörn Blomdahl
  Marco Zanetti
  Tayfun Taşdemir
  Martin Horn
  Lütfi Çenet
  Semih Saygıner
  Eddy Merckx
  Nikos Polychronopoulos
  Jérémy Bury
  Dion Nelin
  Jacob Haack-Sörensen
  Michael Nilsson
  Jean Paul de Bruijn
  Murat Naci Çoklu

Qualifikation 
Die Gruppenersten kommen in die KO-Runde der letzten 32.

Finalrunde 
Gespielt wird auf 40 Punkte mit Nachstoß. Die Shot-clock steht auf 40 Sekunden, zwei Verlängerungen je Spiel waren möglich. Die Ergebnisse werden wie folgt angezeigt:
 Punkte
 Aufnahmen
 Einzeldurchschnitt
 Höchstserie
 Partiepunkte

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Dreiband-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 2023
Billardturnier in Antalya